Samake oder Samaké ist der Familienname folgender Personen:

 Abdoulaye Samaké (* 1987), malischer Fußballspieler
 Abdulaye Samaké (* 1996), guineischer Fußballspieler
 Gaoussou Samaké (* 1997), ivorischer Fußballspieler
 Issaka Samaké (* 1994), malischer Fußballspieler
 Lassana Yiriba Samaké (* 1992), malischer Fußballspieler
 Yaya Samaké (* 1987), malischer Fußballspieler